Троя́нские и́гры () — один из видов игр () в Древнем Риме, представлявший собой конные показательные выступления мальчиков или юношей из благородных семей. Известны по упоминаниям в трудах римских историков, а также по описанию в поэме Вергилия «Энеида». Происхождение традиции и время её возникновения достоверно не установлены.

Упоминания в источниках и описание 

Многочисленные упоминания о Троянских играх относятся к императорской эпохе: например, они упоминаются как  у Светония, как  у Сенеки и как  у Тацита. Согласно письменным источникам, Троянские игры организовывались во времена диктатуры Суллы и Цезаря и ещё активнее — в правление всех императоров из династии Юлиев-Клавдиев: Августа, Тиберия, Калигулы, Клавдия, Нерона.

В данный период Троянские игры представляли собой проводившийся в цирке турнир двух отрядов знатных юношей, сочетавший элементы упражнений в верховой езде и имитации конного боя. Очевидно, этот турнир имел прежде всего развлекательный характер: достаточно вспомнить место его проведения (цирк), нередкое соседство с таким зрелищем, как африканские травли, а также встречающееся у Светония именование рассматриваемого действа «потехой» или «развлечением» ().

Светоний и Плутарх говорят о делении участников игр на две группы: старших () и младших () мальчиков, состязавшихся друг с другом и показывавших тем самым свои физические способности. Участники в произведениях древних авторов иногда называются «юношами» (, ), однако наиболее распространённое наименование — это «отроки» или «мальчики» (, ). В отдельных случаях известен и более конкретный возраст: так, Британнику, сыну Клавдия, на момент его участия в Троянских играх было 6 лет, Гаю Цезарю, сыну Агриппы — 9, Нерону — 10, Тиберию — 13. В любом случае, возраст участников, судя по всему, не превышал семнадцати или даже пятнадцати лет, укладываясь в возрастную группу pueritia. Подчёркивается достаточная сложность и опасность «ристаний»: по свидетельству Светония, серьёзные травмы, получаемые знатными юношами во время Троянских игр, даже заставили Августа на время прекратить «эти развлечения».

При этом, однако, существуют весьма существенные основания для того, чтобы предположить, что Троянские игры, во-первых, не были нововведением позднереспубликанской и раннеимператорской эпохи и, во-вторых, далеко не всегда играли роль циркового развлечения.

Происхождение 

Античные авторы, описывавшие Троянские игры, в отдельных случаях прямо именуют их «древним обычаем». Также на древность происхождения указывает и закрепившееся в названии выведение этого обычая из Трои, подробно описанное Вергилием в «Энеиде». Однако по мнению большинства исследователей троянские корни турнира весьма сомнительны: скорее всего, Вергилий приводит ложную этимологию в духе мифологического мышления древних греков и римлян, основанную на сходстве слов, тогда как на деле название игр происходит от слова truia, производного от глагольной основы truare, обозначавшей движение танцевального характера. При этом древность явления не умаляется: делаются предположения об этрусском или древнеиталийском происхождении Троянских игр.

Основой для выведения этого действа из Этрурии служит относящаяся к рубежу VII—VI веков до н. э. этрусская ойнохойя, найденная близ . На её стенках изображён лабиринт, из которого выходят два вооружённых всадника, а впереди них движутся семеро пехотинцев, исполняющих военный танец. В изгибах лабиринта ясно читается этрусское слово truia. Считается, что оно означает либо разновидность военного танца, либо пространство, арену, может быть, укреплённый лагерь, где этот танец исполняли. В латинском языке оно сохранилось в ритуальном лексиконе салиев (). Предположения же о возникновении этих состязаний в среде древних италиков восходят к косвенному упоминанию в «Энеиде» (V, 596—603), согласно которому первым подобные «ристания» ввёл правитель Альба-Лонги Асканий, обучившийся этому искусству у троянцев и впоследствии передавший его древним латинянам.

Существует обоснованное предположение, что на древнейших этапах своего существования Троянские игры представляли собой состязание инициационного характера, призванное продемонстрировать общине физические способности её юных членов и, возможно, ввести их в состав новой возрастной группы (например, переход от infantia к pueritia и от pueritia к adulescentia). Позднее же они в связи с общим упадком римской религиозности постепенно утеряли подобное значение и, возможно, даже на некоторое время исчезли совсем, подобно многим другим явлениям сакральной жизни (например, как сообщество арвальских братьев). Получив новую жизнь в позднереспубликанский и раннеимператорский период, Троянские игры получили и новое значение — теперь это были цирковые развлечения, лишённые сакрального смысла и поставленные на одну ступень со зрелищами типа африканской травли или гонок на колесницах.

См. также 
 Hippika gymnasia

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Праздники Древнего Рима
Спорт в Древнем Риме
Военно-спортивные игры
Кавалерия Древнего Рима